Viktor Ringberg, född 5 januari 1987 i Norrköping är en svensk före detta professionell ishockeyspelare. Under karriären spelade han bland annat för HC Vita Hästen, Linköping HC och Karlskrona HK. Säsongen 2005/06 vann han ett SM-guld med Linköping HC:s J20-lag.

Statistik

Externa länkar 

Idrottare från Norrköping
Levande personer
Män
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Linköping HC